Мовсумзаде — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мовсумзаде, Эльдар Мирсамедович (род. 1948) — советский и российский учёный, специалист в области общей химии, нефтехимии и истории нефтегазового дела.
 Мовсумзаде, Эмиль (род. 1995) — азербайджанский кикбоксер.